Der Stromausfall in Flevoland am 2. September 2022 war ein Stromausfall in der Provinz Flevoland, welcher im Unterschied zu anderen derartigen Ereignissen umfangreiche indirekte Konsequenzen hatte.

Der Unfall ereignete sich nachdem es im noch nicht fertig gestellten Umspannwerk Olsterpad zu einem elektrischen Kurzschluss kam. Normalerweise wird nach einem derartigen Vorfall vom Netzschutz die Energiezufuhr innerhalb sehr kurzer Zeit von einigen 100 ms unterbrochen, doch funktionierten diese Schutzeinrichtungen nicht. Dieser Umstand führte nicht nur im Umspannwerk Olsterpad zu einem Brand, sondern auch zu einer massiven elektrischen Überlastung einer Freileitung zwischen Lelystad–Olsterpad, welche mit einer Hochspannung von 150 kV betrieben wird. 

Da die Energiezufuhr nicht unterbrochen wurde erhitzten sich die Leiterseile der Freileitung so stark, dass sie zum Rauchen begannen und durch die thermische Ausdehnung es teilweise zu Bodenberührungen der Leiterseile kam. Bei der die Freileitungstrasse kreuzenden Bahnlinie Hanzelijn zwischen Dronten und Lelystad berührten die Freileitungsseile die Oberleitung der Eisenbahn, wodurch weitere Brände ausbrachen. Erst nach über einer Minute wurde die Energiezufuhr durch eine übergeordnete Einrichtung abgestellt.

Da die Leiterseile der Leitung nach dem Vorfall thermisch beschädigt wurden, wurden alle unter der 150 kV-Leitung Olsterpad–Lelystad führenden Verkehrswege gesperrt, bis der Zustand der Leitung überprüft war. Der Bahnverkehr auf der Bahnstrecke zwischen Dronten und Lelystad wird noch bis Dezember 2022 unterbrochen sein.

Einzelnachweise

Weblinks 
 https://www.hoogspanningsnet.com/
 Video vom Brand im Umspannwerk Olsterpad und den rauchenden Leiterseilen der 150 kV-Leitung Olsterpad-Lelystad

Flevoland
Wirtschaft (Flevoland)
Energiewirtschaft (Niederlande)
Ereignis im Königreich der Niederlande
Ereignis 2022